A Good Thing – singolo dei Saint Etienne del 2005, dall'album Tales from Turnpike House
 A Good Thing – album di Gino Vannelli del 2009